Акпаев — фамилия; имеет женскую форму Акпаева.
 Акпаев, Аманча Сейсенович (1937—2004) — председатель Госкомитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту (январь-август 1991 года), президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан (1993—2002 г.г.)
 Акпаев, Жакып (Акбаев; 1876—1934) — российский и советский казахский общественный деятель, юрист, этнограф, националист, член так называемого Алашордынского правительства.
 Акпаев, Кайракпай (1909—2002) — скотник мясного совхоза «Мын-Булакский» Министерства совхозов СССР, Аягузский район Семипалатинской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Акпаев, Тлекбек Аманчаевич (род. 1962) — первый вице-президент Футбольного Союза Казахстана.
 Примечания